Маркус Герардс Младший (; 1561/1562 гг. Брюгге — 19 января 1636 года) — фламандский художник-портретист эпохи Возрождения.

Жизнь и творчество 
Сын живописца Маркуса Герардса Старшего. В 1568 году вместе с отцом бежал из Нидерландов в Англию во время религиозных преследований после введения в Южные Нидерланды испанских войск герцога де Альба. Первые уроки рисунка получил под руководством отца; также его учителем был живописец Лукас де Геер (1534—1584). Первый известный портрет Маркуса — выполненный в 1583 году, сэра Генри Ли, влиятельного придворного, покровительствовавшего молодому художнику.

В 1587 году Маркус Герардс Старший вернулся в Нидерланды, жил и работал в Антверпене, однако Герардс Младший остался в Лондоне. Считался одним из талантливейших портретистов Британии конца XVI столетия, находился под покровительством принцессы Анны Датской (1574—1619), супруги короля Англии и Шотландии Якова I Стюарта. В 1610 годы стал придворным художником, работы которого весьма высоко оплачивались. Написал портреты короля Якова I, королевы Анны и их детей. Среди его учеников был английский художник Фердинанд Клифтон. Однако впоследствии предпочтение при английском дворе отдавалось более молодым, передовым живописцам, и последние 20 лет его клиентами стали преимущественно представители мелкого дворянства.

Избранные работы 
 Портрет Елизаветы I (1592)
 Портрет леди Гаррингтон (1592)
 «Двухлетний мальчик» (1608)
 Портрет сэра Уильяма Фитч-Гарннетта (1610)
 Портрет Дороти Корнуоллис (1610)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Маркус Герардс Младший в Artcyclopedia
 Два портрета Герардса Младшего, выполненные в 1610 году

Художники-портретисты Фландрии
Фламандские живописцы Возрождения
Северное Возрождение